Сылвож  — топоним.

 Сылвож — деревня Ленинского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Сылвож — река в России, протекает в Республике Коми